Ячменьов () — російське прізвище. Жіноча форма — Ячменьова.

Відомі носії:

 Ячменьов Віталій Олександрович ( 1975) — російський хокеїст, правий нападник
 Ячменьов Григорій Єгорович (1915 —1991) — Герой Радянського Союзу (1943)

Російські прізвища